Önellenőrzés (adózás)
 Önellenőrzés (pedagógia)